Чемпионат Высшей лиги по регби 2019 — чемпионат во втором полупрофессиональном дивизионе в структуре чемпионата России по регби-15. Турнир проводился с 26 мая по 6 октября 2019 года. Чемпионом впервые стал клуб ЦСКА.

Участники Высшей лиги

Чемпионат 
Игры в группах проводились с 26 мая по 4 августа.

Зона «Юг»

Зона «Центр»

Зона «Поволжье»

Зона «Сибирь»

Плей-офф 
Плей-офф проводился с 25 августа по 6 октября.

Ссылки 
 Сайт Высшей лиги

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2019 году
2019 год в регби